Yaring (în ) este un district (Amphoe) din Provincia Pattani, în Thailanda de sud. Numele thailandez este corupția thailandeză al malaiezului Jaring (limba jawi: جاريڠ).

Geografie

Districtele vecine sunt Districtul Panare, Districtul Mayo, Districtul Yarang și cu Districtul Mueang Pattani. La nord este Golful Thailandei.

Administrație

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 81 sate (muban). Sunt trei orașe (thesaban tambon) în district. Bang Pu încojoară întregul tambon Bang Pu, Yaring părți al tambon-ului Ya Mu și Than Yong o parte a tambon-ului Manang Yong. Sunt ulterior 13 organizații administrative al tambon-ului.

Legături externe
amphoe.com (în thailandeză)

Amphoe în provincia Pattani